MMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miyako Jima (Giappone)